Malin Andersson kan syfta på:

 Malin Andersson (fotbollsspelare)
 Malin Andersson (friidrottare)
 Malin Andersson (handbollstränare)